Die Marburg Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. Juni 2011 in Marburg stattfand. Es war die zweite Ausgabe des Turniers und Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der HEAD German Masters Series. Gespielt wurde im Freien auf rotem Sand.

Im Einzel konnte sich der ungesetzte Björn Phau im Finale in drei Sätzen gegen Jan Hájek durchsetzen. Auch im Doppel war Phau an der Seite seines Partners Martin Emmrich erfolgreich. Die an Position 4 gesetzte Paarung gewann das Finale gegen die ungesetzten Argentinier Federico Delbonis und Horacio Zeballos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab drei verletzungsbedingte Rückzüge im Vorfeld des Turniers. Jewgeni Koroljow sagte seine Teilnahme in der Einzelkonkurrenz ab, als Grund gab er körperliche Schwäche an. Für ihn rückte Simon Stadler als Lucky Loser ins Hauptfeld. In der Doppelkonkurrenz konnten Ivo Minář, der an der Seite des Einzelfinalisten Hájek spielen wollte aufgrund einer Hüftverletzung sowie Adrian Ungur, dessen Partner Albert Ramos war, aufgrund einer Ellenbogenverletzung nicht teilnehmen. Für sie spielten die Paarungen Sjarhej Betau/Andriej Kapaś und Radu Albot/Artem Smyrnow.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Übersicht der Head German Masters Series 2011 auf der Website des DTB
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 151 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 151 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 146 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Marburg